Il singolare del torneo di tennis Aryamehr Cup 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-0, 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Guillermo Vilas (campione)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Manuel Orantes (terzo turno)
 Harold Solomon (primo turno)
 Thomaz Koch (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (finale)
 Arthur Ashe (secondo turno)
 Jan Kodeš (secondo turno)

 Brian Gottfried (terzo turno)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Ross Case (terzo turno)
 Vijay Amritraj (terzo turno)
 Assente
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Aryamehr Cup 1974